Konsulargesetz (KonsG) bezeichnet:

 Konsulargesetz (Deutschland)
 Konsulargesetz (Österreich)